Hookeria är ett släkte av bladmossor. Hookeria ingår i familjen Hookeriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Hookeria